Herșcovici, Herschkowitz ():
 Philip Herschkowitz,  (1906  1989)
 Lucian-Zeev Herșcovici
 Simen Herșcovici

Hershko 
 Avram Hershko

Nume de familie slave
Nume de familie evreiești